Chatroulette (от  — «рулетка») — сайт, позволяющий анонимно общаться с помощью видео и текстового чата. Посетитель сайта попадет на случайно выбранного Незнакомца (Stranger) и начинает с ним онлайн-чат. В любой момент общения пользователь может оставить текущий чат и поискать другого случайного собеседника.

История 
Сервис был запущен в ноябре 2009 года московским школьником Андреем Терновским и приобрел популярность в феврале 2010 года после того, как о нём было рассказано в Good Morning America, The New York Times и New York Magazine<ref>Is ChatRoulette the Future of the Internet or Its Distant Past? — New York Magazine </ref>.

Весной 2010 года посещаемость сайта достигала 1,5 млн человек в день.

Для удобства поиска собеседника на сайте был запущен в тестовом виде канальный чат.

Продолжает расти количество появившихся сайтов-клонов с функциональностью, имитирующей Chatroulette, хотя никто до сих пор не может достичь подобной популярности и известности.

 Влияние на культуру 

 В эпизоде «Южного парка» «У вас 0 друзей» сервис высмеивался за скандальность: значительное количество пользователей, обнажающих гениталии перед камерой, а также занимающихся мастурбацией.
 27 февраля 2010 года на фестивале Soundwave в Мельбурне, Австралия, группа Faith No More использовала Chatroulette для трансляции своего концерта.

 См. также 
 Omegle

 Примечания 

 Ссылки 

 Chatroulette.com
 А. Левинский. Одиннадцатиклассник с доходом $1500 в день. Forbes Russia (19 марта 2010).
 А. Амзин. Пацан к успеху шел. New Yorker рассказал о создателе Chatroulette. Lenta.ru (12 мая 2010).
 Roulette Russian — статья Юлии Иоффе в журнале The New Yorker''.

Сайты, появившиеся в 2009 году